Dades de la Temporada 1939-1940 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 12 de novembre de 1939: Campionat de Catalunya: FC Barcelona 3 - Espanyol 5
 3 de desembre de 1939: Lliga: FC Barcelona 0 - Espanyol 1
 14 de gener de 1940: Lliga: Espanyol 4 - Celta de Vigo 1
 21 de gener de 1940: Lliga: València CF 1 - Espanyol 3
 3 de març de 1940: Lliga: Espanyol 5 - Reial Madrid 4
 21 d'abril de 1940: Lliga: Espanyol 5 - Reial Betis 0
 30 de juny de 1940: Final de la Copa del Rei: Espanyol 3 - Reial Madrid 2, gols de Martínez Catalá (2) i Mas. Equip campió: Trías - Teruel, Pérez - Arasa, Rovira, Llimós - Ara, Jorge, Martínez Catalá, Gonzalvo, Mas

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga i Copa d'Espanya 
 Lliga d'Espanya: Cinquena posició amb 24 punts (22 partits, 11 victòries, 2 empats, 9 derrotes, 43 gols a favor i 43 en contra).
 Copa d'Espanya: Campió . Eliminà el Llevant UE, Celta de Vigo, FC Barcelona, València CF i el Reial Madrid per 3 a 2 a la final disputada a l'estadi de Vallecas de Madrid.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1939 a Catalunya
Competicions esportives del 1940 a Catalunya